Дискография группы Alice Cooper и сольного творчества Элиса Купера. В скобках указаны год выпуска и место, занятое в чартах США и Великобритании.

Студийные альбомы 
 Pretties for You (1969) (США #193)
 Easy Action (1970) (не попал в чарты)
 Love It to Death (1971) (США #35, Великобритания #28) (стал платиновым по оценке американской ассоциации звукозаписывающих компаний ())
 Killer (1971) (США #21, Великобритания #27) (стал платиновым по оценке RIAA
 School's Out (1972) (США #2, Великобритания #4) (стал платиновым по оценке RIAA)
 Billion Dollar Babies (1973) (США #1, Великобритания #1) (стал платиновым по оценке RIAA)
 Muscle of Love (1973) (США #10, Великобритания #34) (стал золотым по оценке RIAA)
 Welcome to My Nightmare (1975) (США #5, Великобритания #19) (стал платиновым по оценке RIAA)
 Alice Cooper Goes to Hell (1976) (США #27, Великобритания #23) (стал золотым по оценке RIAA)
 Lace and Whiskey (1977) (США #42, Великобритания #33)
 From the Inside (1978) (США #68, Великобритания #61)
 Flush the Fashion (1980) (США #40, Великобритания #96)
 Special Forces (1981) (США #125, Великобритания #96)
 Zipper Catches Skin (1982) (не попал в чарты)
 DaDa (1983) (Великобритания #93, в США не попал в чарты)
 Constrictor (1986) (США #59, Великобритания #41)
 Raise Your Fist and Yell (1987) (США #73, Великобритания #48)
 Trash (1989) (США #20, Великобритания #2) (стал платиновым по оценке RIAA)
 Hey Stoopid (1991) (США #47, Великобритания #4)
 The Last Temptation (1994) (США #68, Великобритания #6)
 Brutal Planet (2000) (США #193, Великобритания #38)
 Dragontown (2001) (США #197)
 The Eyes of Alice Cooper (2003) (США #184, Великобритания #112)
 Dirty Diamonds (2005) (США #169, Великобритания #89)
 Along Came a Spider (2008) (США #53, Великобритания #31)    
 Welcome 2 My Nightmare (2011)
 Paranormal (2017)
 Detroit Stories (2021)

Концертные альбомы 

 The Alice Cooper Show (1977) (США #131)
 A Fistful of Alice (1997)
 Brutally Live (CD+DVD сет 2003)
 Live At Montreux 2005 (CD+DVD сет 2006)

 Ladies Man (1988)
 Live at the Whiskey A Go-Go '69 (1991)
 Live at Cabo Wabo '96 (2005)

Синглы 

 Reflected (1969)
 I'm Eighteen (1970) (США #21)
 Caught In A Dream (1971) (США #94)
 Under My Wheels (1971) (США #59) (Великобритания #66)
 Be My Lover (1972) (США #49)
 School’s Out (1972) (США #7) (Великобритания #1)
 Elected (1972) (США #26) (Великобритания #4)
 Hello Hooray (1973) (США #35) (Великобритания #6)
 No More Mr. Nice Guy (1973) (США #25) (Великобритания #10)
 Billion Dollar Babies (1973) (США #57)
 Teenage Lament '74 (1973) (США #48) (Великобритания #12)
 Muscle of Love (1974)
 Only Women Bleed (1975) (США #12)
 Department of Youth (1975) (США #67)
 Welcome To My Nightmare (1975) (США #45)
 I Never Cry (1976) (США #12)
 You And Me (1977) (США #9)
 (No More) Love At Your Convenience (1977) (Великобритания #44)
 How You Gonna See Me Now (1978) (США #12) (Великобритания #61)
 From The Inside (1979)
 Clones (1980) (США #40)
 Talk Talk (1980)
 You Want It, You Got It (1981)
 Seven & Seven Is (1982) (Великобритания #62)
 For Britain Only (1982) (Великобритания #66)
 I Am The Future (1982)
 I Like Girls (1982)
 I Love America (1983)
 He’s Back (The Man Behind the Mask) (1986) (США #56) (Великобритания #61)
 Teenage Frankenstein (1987)
 Freedom (1987) (Великобритания #50)
 Poison (1989) (США #7) (Великобритания #2)
 Bed Of Nails (1989) (Великобритания #38)
 House Of Fire (1989) (США #56) (Великобритания #65)
 Only My Heart Talkin''' (1990) (США #89)
 Hey Stoopid (1991) (США #78) (Великобритания #21)
 Love’s a Loaded Gun (1991) (Великобритания #38)
 Feed My Frankenstein (1992) (Великобритания #27)
 Lost in America (1994) (Великобритания #22)
 It’s Me (1994) (Великобритания #34)
 Gimme (2000)
 Keepin' Halloween Alive (2009)
 Paranoiac Personality (2017)

 Сборники 

 School Days: The Early Recordings (1973)
 Alice Cooper’s Greatest Hits (1974) (США #8) (стал платиновым по оценке RIAA)
 To Hell And Back: Alice Cooper’s Greatest Hits (1985)
 Prince of Darkness (1989)
 The Beast Of Alice Cooper (1989)
 Classicks (1995)
 A Fistful Of Alice (1997)
 A Nice Nightmare (1997)
 Freedom For Frankenstein: Hits & Pieces 1984—1991 (1998)
 Super Hits (1999)
 The Life and Crimes of Alice Cooper (четырёхдисковый бокс сет) (1999)
 Mascara and Monsters: The Best of Alice Cooper (2001)
 The Definitive Alice Cooper (2001) (Великобритания #33)
 The Essentials: Alice Cooper (2002)
 Hell Is (2002)
 He’s Back (2003)
 Poison (2003)
 School’s Out and Other Hits (2004)
 Pick Up The Bones (2007)

 Аудио DVD 

 Billion Dollar Babies (Rhino, 2001)
 Welcome To My Nightmare (Rhino, 2001)

 Аудиокниги 

 Alice Cooper: Golf Monster (Сокращённый) (Random House Audio, 1 мая, 2007)
Четырёхдисковая версия автобиографической книги.

 Видеография 

 DVD and VHS 

 Good To See You Again, Alice Cooper (1974)
 Welcome To My Nightmare (1976)
 The Nightmare Returns (1987)
 Alice Cooper Trashes The World (1990)
 Prime Cuts: The Alice Cooper Story (1991, двухдисковый сет 2001)
 British Rock Symphony (2000)
 Brutally Live (2000, DVD+CD сет 2003)
 Live At Montreux 2005 (DVD+CD сет 2006)

 VHS 
 Alice Cooper: The Nightmare (1975)
 Alice Cooper and Friends (1977)
 The Strange Case of Alice Cooper (1979)
 Video Trash'' (1989)

Купер, Элис
Элис Купер
Купер, Элис